Chirundu steht für:

 Chirundu (Sambia), Ort Sambia am Sambesi
 Chirundu (Simbabwe), Ort in Simbabwe am gegenüberliegenden Ufer des Sambesi
 Chirundu (Distrikt), Distrikt Sambia